Ворнар () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ворнар, Герат (род. 1942) — католический священник, серболужицкий журналист и культурный деятель.
 Ворнар, Эдвард (род. 1966) — серболужицкий лингвист, сорабист и переводчик.
 Ворнар, Ян (1892—1999) — лужицкий писатель и переводчик.